La Grande Illusion (The Great Illusion), essai de Norman Angell publié en 1909 ;
 La Grande Illusion, film de Jean Renoir sorti en 1937 ;
 La Grande Illusion, l'un des titres de l'album Marche ou crève du groupe de rock français Trust publié en 1981 ;
 La Grande Illusion, émission de caméras cachées diffusée sur France 3 ;
 La Grande Illusion est une bande dessinée scénarisé par l'auteur de fantastique québécois Bryan Perro et dessiné par Jeik Dion. C'est le premier tome de la série La Grande Illusion.
 La Grande Illusion, Journal secret du Brexit (2016-2020) (my secret brexit diary), est un livre de  Michel Barnier publié en mai 2021 ;